Ардара:

 Ардара — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).
 Ардара — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.